D’Aligre ist der Familienname folgender Personen: